Ryoko – nome proprio di persona femminile giapponese
Ryoko – personaggio della serie di anime e manga Chi ha bisogno di Tenchi?
Ryoko – wrestler giapponese